Deep Blue – Kasparov 1996 er et berømt skakparti. Det var første spil, som blev vundet af en skakcomputer mod en regerende verdensmester i skak under normale spillebetingelser, herunder især almindelige regler for spilletiden.

Deep Blue var en computer udviklet specielt af IBM med det formål at slå Garry Kasparov, der af mange anses som den bedste skakspiller nogensinde. Deep Blue vandt dette spil, men Kasparov tog revanche i løbet af matchens følgende 5 spil ved at vinde 3 og spille 2 remis og dermed opnå en samlet gevinst i matchen i 1996. I 1997 spilledes en ny match, hvor det lykkedes Deep Blue at vinde to spil mod Gary Kasparovs ene, hvorved den vandt hele matchen med 3,5 point mod 2,5. Deep Blues generelle spillestyrke ansås kun for at være forbedret minimalt mellem første og anden match, men Kasparov led øjensynligt af en slags paranoia omkring maskinens spillestyrke og spillede ikke op til sit bedste. Kasparov udfordrede straks IBM til endnu en match, men da man allerede havde fået den ønskede publicity, "pensionerede" IBM straks maskinen og afslog.

Dette spil fandt sted den 10. februar 1996 i Philadelphia, Pennsylvania med maskinen som hvid. Partiet gengives her i algebraisk notation:

Hvid: Deep BlueSort: KasparovÅbning: SicilianskStilling efter 10. ...Lb4</div>

1. e4 c5 2. c3
Mere almindeligt er det at spille 2. Sf3, men eftersom Kasparov har mangeårig erfaring med den fortsættelse, er hvids åbnings-repertoire udvalgt til at tage en anden retning.

2..... d5 3. exd5 Dxd5 4. d4 Sf6 5. Sf3 Lg4 6. Le2 e6 7. h3 Lh5 8. O-O Sc6 9. Le3 cxd4 10. cxd4 Lb4
Her er Le7 mere almindeligt. Dette var en nyhed fra Kasparov, som udvikler sin løber på en usædvanlig måde i denne variant. Fordelen ved det nye træk er omdiskuteret, men efter dette brugte computeren ikke længere sin database over åbninger og begyndte i stedet finde sit næste træk ved beregning.

11. a3 La5 12. Sc3 Dd6 13. Sb5 De7?!
Dette tillader hvid at gøre sine brikker mere aktive. Bedre træk kunne muligvis være Db8 eller Dd5.

14. Se5! Lxe2 15. Dxe2 O-O 16. Tac1 Tac8 17. Lg5
Sort er nu i vanskeligheder, særlig omkring bindingen af springeren på f6.

17.... Lb6 18. Lxf6 gxf6
Kasparov undgår ... Dxf6? fordi hvid ville vinde materiale med 19. Sd7. Bemærk, at Kasparovs konge nu er mere udsat end før.

19. Sc4! Tfd8 20. Sxb6! axb6 21. Tfd1 f5 22. De3!
Dette er en fortrinlig placering af hvids dronning.

Stillingen efter 22. ... Df6</div>

22... Df6 23. d5!
Denne form for bondeoffer er egentlig typisk for Kasparovs spillestil. Kasparovs kommentar hertil var da også, at han selv kunne have spillet 23. d5 i denne stilling, eftersom det svækker sorts bondestilling og åbner spillet på et tidspunkt, hvor sorts udsatte konge giver håb om, at der kan findes en metode til at udnytte dette. Kasparov har angrebet hvids d-bonde, og computeren beslutter klogt at lade den gå fremad i angreb istedet for at forsøge at forsvare den.

23... Txd5 24. Txd5 exd5 25. b3! Kh8?
Kasparov forsøger at forberede et modangreb ved at gøre plads til at flytte tårnet til g-linjen, men det viser sig utilstrækkeligt. Det er blevet foreslået, at 25.... Se7 Txc8+ ville have været bedre, omend hvid stadig ville have fordel. Men herefter er det vanskeligt at foreslå noget træk, som virkelig kunne ændre stillingen i sorts favør.

26. Dxb6 Tg8 27. Dc5 d4 28. Sd6 f4 29. Sxb7
Her ses et meget materialistisk træk, som er typisk for skakcomputere. Hvid snupper en uudviklet bonde og får en lille materialegevinst. Grunden er, at Deep Blue ikke ser nogen mattrusler fra sort, så den indkasserer ganske simpelt materiale.

29.... Se5 30. Dd5
30. Dxd4?? ville tabe efter 30... Sf3+.

30.... f3 31. g3 Sd3
Trækket 31... Df4 går ikke på grund af 32. Tc8! Dg5 33. Tc5!

Slutstillingen</div>

32. Tc7 Te8
Kasparov forsøger et angreb, men computeren har korrekt set, at der ikke er tale om en reel trussel.

33. Sd6 Te1+ 34. Kh2 Sxf2 35. Sxf7+ Kg7 36. Sg5+ Kh6 37. Txh7+ 1-0
Efter 37.... Kg6 38. Dg8+ Kf5 39. Sxf3 kan sort ikke imødegå de tre samtidige trusler: 40. Sxe1, 40. Tf7 og 40. Dd5+. Kasparov opgav.

Se også 
Deep Blue-Kasparov 1997

Kilder og eksterne henvisninger 

 Burgess, Graham, John Nunn og John Emms. The Mammoth Book of the World's Greatest Chess Games. 1998. New York: Carroll and Graf Publishers, Inc. .
 Eade, James. Chess for Dummies. 1996. Foster City, CA: IDG Books Worldwide, Inc. .
 Wheeler, David A. Deep Blue – Kasparov, 1996, Game 1. http://www.dwheeler.com/misc/deepblue-kasparov.txt  (i PGN notation)
 Deep Blue opens the match with a victory  (IBM.com)

Skakpartier
Begivenheder i 1996